Caperucita puede referirse a:

 Caperucita, la indumentaria.

Literatura 
 Caperucita Roja, cuento de hadas de Charles Perrault y apodo del personaje principal.
 Caperucita Roja (tal como se lo contaron a Jorge), libro de Luis Pescetti publicado en 1996.

Películas 
 Red Hot Riding Hood, cortometraje animado dirigido por Tex Avery, estrenado en 1943.
 La increíble pero cierta historia de Caperucita Roja (Hoodwinked!), película de animación creada por computadora, estrenada en 2005.
 Las nuevas aventuras de Caperucita Roja (Hoodwinked Too! Hood vs. Evil), película de animación, secuela de la anterior, estrenada en 2011.
 Red Riding Hood o La chica de la capa roja, película año 2011 dirigida por Catherine Hardwicke, protagonizada por Amanda Seyfried y basada en el cuento homónimo de los hermanos Grimm.

Otros 
 Caperucita encarnada, ópera infantil estrenada en 1916.
 Caperucita encarnada, historieta infantil desarrollada por Antonio Edo Mosquera (Edgar) entre 1956 y 1984.
 Videoclip Caperucita Feroz, videoclip de la canción "Caperucita Feroz", grabada por Döria (formación musical de Hard Rock / Metal originaria de Barcelona, Cataluña, España).
 Little Red Hood, videojuego de NES sin licencia por empresa taiwanesa Thin Chen.